Жаир Гонсалвес Пратес (; род. 11 июля 1953, Порту-Алегри), также известен под именем Жаир Гаушо () — бразильский футболист, выступавший на позиции опорного полузащитника.

Биография 
Жаир — воспитанник «Интернасьонала», в основном составе которого дебютировал в 1974 году. Годы его выступлений за «колорадос» совпали с «золотой эрой» в истории команды, которая трижды становилась чемпионом Бразилии. После года, проведённого в «Крузейро», Жаир отправился в «Пеньяроль», с которым сумел добиться того, чего не смог в «Интере» — успеха на международной арене. В 1982 году бразилец помог «карбонерос» достичь «требла» — выиграть чемпионат Уругвая, Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

Также выступал в гуаякильской «Барселоне», АБС, «Уракане Бусео», салвадорской «Витории», «Жувентуде», «Лажеаденсе».

Провёл один матч за сборную Бразилии. Бронзовый призёр Кубка Америки 1979 года.

По окончании карьеры футболиста работал футбольным координатором и тренером в центре подготовки юных футболистов «Рестинга».

Титулы 
  Чемпион Бразилии (3): 1975, 1976, 1979
  Чемпион Уругвая (1): 1982
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (4): 1974, 1975, 1976, 1978
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1982
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1982

Ссылки 
 Профиль на ogol.com.br
 Профиль на Terceiro tempo

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Жувентуде»
Игроки ФК «Жувентус» Сан-Паулу
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Лажеаденсе»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Уракан Бусео»